Кожокару Емельян Самсонович — Герой Социалистического труда.

Биография 
Родился в Бессарабской губернии в селе Цеплешты.

Два года служил в румынской армии. В 1941 мобилизован в РККА, служил в стройбате на Сталинском заводе ферросплавов.

С 1943 года работал грузчиком, горновым, затем старшим плавильщиком.

19 июля 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития цветной металлургии, присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Избирался депутатом Кемеровского облсовета.

Источники 
 

Металлурги СССР
Персоналии:Новокузнецк
Депутаты Кемеровского областного совета